«Trilogy» — шостий студійний альбом німецького діджея ATB. Випущено 27 квітня 2007 року лейблами Kontor і Radikal.

Списки композицій

Диск 1 
 «Justify» (з Jennifer Karr) — 3:45
 «Desperate Religion» feat. Karen Ires — 4:37
 «Renegade» (з Гітер Нова) (Rudi Dittmann, Nova, Jan Löchel, Tanneberger) — 5:36
 «Beautiful Worlds» — 5:06
 «Stars Come Out» (з Гітер Нова) (Nova, Tanneberger) — 3:26
 «Feel Alive» (з Jan Löchel) (Löchel, Tanneberger) — 3:45
 «Made of Glass» (з Гітер Нова) (Nova, Tanneberger) — 4:18
 «Alcarda» — 4:58
 «These Days» (з Jeppe Riddervold) — 5:33
 «Better Give Up» (з Jan Löchel) (Löchel, Tanneberger) — 5:07
 «Some Things Just Are the Way They Are» (з Jeppe Riddervold) — 5:27
 «The Chosen Ones» (з Jan Löchel) (Löchel, Tanneberger) — 4:13
 «Night Watch» (iTunes Bonus track) — 5:12

Диск 2 
 «Searching for Satellite» — 6:16
 «Fahrenheit 451» — 4:26
 «Trilogy (The Final Chapter)» — 5:08
 «A Rainy Afternoon» — 3:46
 «No Fate» — 7:07
 «One Small Step» — 4:23
 «Dooley's World» — 4:56
 «9 A.M.» — 4:20
 «Tristan Da Cunha» — 4:16
 «A Dream About You» — 4:46
 «Illuminated Mind» — 6:22
 «Shine On» — 7:39
 «Under the Sky» — 4:20
 «One Million Miles» — 4:04

Платинове видання 
 «Justify» (з Jennifer Karr) — 3:45
 «Desperate Religion» (з Karen Ires) — 4:37
 «Renegade» (з Гітер Нова) — 5:36
 «Beautiful Worlds» — 5:06
 «Stars Come Out» (з Гітер Нова) — 3:26
 «Feel Alive» (з Jan Löchel) — 3:45
 «Made of Glass» (з Гітер Нова) — 4:18
 «Alcarda» — 4:58
 «These Days» (з Jeppe Riddervold) — 5:33
 «Better Give Up» (з Jan Löchel) — 5:07
 «Some Things Just Are the Way They Are» (з Jeppe Riddervold) — 5:27
 «The Chosen Ones» (з Jan Löchel) — 4:13
 «Desperate Religion» (Cunningham Remix) — 7:52
 «Desperate Religion» (Egohead Deluxe Remix) — 7:05
 «Night Watch» — 5:12

Посилання 
 Офіційний сайт ATB 

Музичні альбоми 2007
Альбоми ATB